Суперлига Греции 2003/04 годов — 45-й чемпионат Греции по футболу. Начался 23 августа 2003 года и завершился 22 мая 2004. афинский «Панатинаикос» прервал 7-летнюю гегемонию своего злейшего врага «Олимпиакоса». «Пао» оформил золотой дубль под руководством израильского тренера Ицхака Шума, став чемпионом в 19-й раз в своей истории и завоевав национальный Кубок в 16-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Пояснения к таблице

Плей-офф

Лучшие бомбардиры 
21 гол
  Джованни («Олимпиакос»)

17 голов
  Димитрис Пападопулос («Панатинаикос»)

16 голов
  Димитрис Салпингидис (ПАОК)

13 голов
  Йоргос Захаропулос («Халкидона»)
  Теофанис Гекас («Калитея»)

12 голов
  Никос Либеропулос (АЕК)
  Никос Скармуцос («Калитея»)

10 голов
  Вассилиос Лакис (АЕК)
  Никос Махлас («Ираклис»)
  Предраг Джорджевич («Олимпиакос»)

Состав чемпионов

Вратари 
  Адонис Никополидис
  Константинос Халкиас
  Стефанос Коцолис

Защитники 
  Яннис Гумас
  Рене Хенриксен
  Сотириос Кирьякос
  Насьеф Моррис
  Панайотис Фиссас
  Маркус Мюнх
  Юркас Сейтаридис

Полузащитники 
  Раймондас Жутаутас
  Жоэль Эпалле
  Эсекьель Гонсалес
  Силвио Марич
  Пантелис Константинидис
  Лучан Сынмэртян
  Нжогу Демба-Нирен

Нападающие 
  Михалис Константину
  Ян Михаэльсен
  Эммануэль Олисадебе
  Димитриос Пападопулос
  Горан Влаович
  Кшиштоф Важиха

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика сезона 2003/04 на сайте www.RSSSF.com

Греция
Греция
Чемпионат Греции по футболу
Спорт в Греции в 2003 году
Спорт в Греции в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004